All of Me може стосуватися:

Фільми та телебачення 
 All of Me (фільм, 1934) — американський фільм (у ролях Фредрік Марч);
 All of Me (фільм, 1984) — американський фільм (у ролях Стів Мартін та Лілі Томлін);
 All of Me (телесеріал) — філіпінський телесеріал 2015 року;
 All of Me (фільм, 2014) — американський документальний фільм про ожиріння та про коригувальну хірургію.

Література 
 All of Me — автобіографія Енн Мюррей (2009).

Музика

Альбоми 
 All of Me (альбом Емі Стюарт) (1995);
 All of Me (альбом Енн Мюррей) (2005);
 All of Me (альбом Естель) (2012);
 All of Me (альбом Джона Піцареллі) (1992);
 All of Me – Live in Concert — альбом Віллі Нельсона (2002).

Пісні 
 All of Me (пісня Рут Еттінг);
 All of Me (Джон Ледженд);
 All of Me (Boy Oh Boy) — пісня Сабріни Салерно (1988);
 «All of Me» — пісня з альбому Every Falling Tear;
 «All of Me» — пісня 50 Cent з альбому Curtis;
 «All of Me» — композиція Джона Шмідта.

Образотворче мистецтво 
 All of Me — картина американського художника-сюрреаліста Стю Міда (2008);

Див. також 
 Playboy: Farrah Fawcett, All of Me — відео 1998 року (із Фарра Фосетт);
 All of You